Стоев — фамилия; имеет женскую форму Стоева.
 Стоев, Илья Степанович (1916—?) — советский инженер и учёный, шахтостроитель, лауреат Ленинской премии.
 Стоев, Куньо Димитров (1914—1982) — болгарский растениевод и фитофизиолог.
 См. также 
 Стоево — село в Болгарии.